Bierzwnica – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie świdwińskim, w gminie Świdwin
 Bierzwnica – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie świdwińskim, w gminie Świdwin